Ash Sharqiyah significa oriental en árabe. Puede referirse a:

 En Egipto
 Ash Sharqiyah (muhafazah)
 En Omán
 Ash Sharqiyah (mintaqah)
 En Arabia Saudita
 Ash Sharqiyah (mintaqah, región, aquí usualmente provincia) - más comúnmente conocida como Provincia Oriental
 En Sudán
 Kassala (wilaya, provincia, aquí normalmente estado)
 Wadi Ash Sharqiyah
 En España
 La Axarquía, Málaga